Niemcy:
 Bevensen – była gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen
 Bad Bevensen – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen

Zobacz też:
 Bevensen-Ebstorf